Колония-Эмилиано-Сапата () — посёлок в Мексике, штат Наярит, входит в состав муниципалитета Сантьяго-Искуинтла. Население 1255 человек.

Ссылки 

Города Наярита